Tuckertown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tuckertown (Arkansas)
 Tuckertown (Kentucky)
 Tuckertown (Rhode Island)
 Tuckertown (South Carolina)